Западный мост — мост в нескольких городах:

 Западный мост — мост в Москве.
 Западный мост — мост в Ростове-на-Дону.